

Андріянцево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Андріянцево — присілок, Торжоцький район, Тверська область